Зуби — кісткові утворення в ротовій порожнині хребетних тварин.
 Зуби (збірн. зу́б'я) — загострені виступи деяких інструментів і знарядь (ковша, борони, жатки, рала, рубля).
 Вовчі зуби — вид писанкового візерунку.

Топонім 
 Зуби — село Котелевського району Полтавської області.